Mace bezeichnet

 eine Boden-Boden-Rakete, siehe Martin Mace
 Gewichts- (Mace (Einheit)) und auch Währungseinheit (Mace (Währung)) in Südostasien (auch: Mehs); siehe Tael
 eine US-amerikanische Crossover-Band, siehe Mace (Band)
 einen italienischen Musikproduzenten und DJ (* 1982), siehe Mace (Musikproduzent)
 einen amerikanischer Wrestler (* 1991), siehe Mace (Wrestler) 

Orte:
 Gemeinde Mače in der kroatischen Gespanschaft Krapina-Zagorje, siehe Mače
 Mount Mace, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

in den Vereinigten Staaten
 Mace (Idaho)
 Mace (Indiana)
 Mace (New Mexico)
 Mace (West Virginia)

Mace oder Macé ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Macé (* 1946), französischer Schauspieler
 Amanda Mace, US-amerikanische Opernsängerin
 Arthur C. Mace (1874–1928), britischer Ägyptologe
 Daniel Mace (1811–1867), US-amerikanischer Politiker
 Fred Mace (1878–1917), US-amerikanischer Schauspieler
 Georgina Mace (1953–2020), britische Naturschutzbiologin
 Gustave Macé (1835–1904), französischer Kriminologe
 Jem Mace (1831–1910), englischer Boxer
 Nancy Mace (* 1977), US-amerikanische Politikerin
 Olivia Mace (* 1984), britische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Paul Mace (1950–1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Ruth Mace (* 1961), britische Anthropologin
 Thomas Mace (1613–1709), englischer Musiker und Musikschriftsteller

MACE steht für:
 Major Adverse Cardiac Event (deutsch: schwere kardiale Komplikation) in der Kardiologie

Siehe auch:
 Macé (Begriffsklärung)

Abkürzung